Pradt ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Dufour de Pradt (1759–1837), französischer Schriftsteller, Diplomat und Erzbischof
 Walter Pradt (1949–2014), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Pratt
 Prat
 Prad